Ernolsheim  je součást názvu dvou obcí ve Francii:

 Ernolsheim-Bruche – obec v departementu Bas-Rhin
 Ernolsheim-lès-Saverne – obec v departementu Bas-Rhin